Joanna Drinkhall (* 10. Juni 1987 in Chertsey (Surrey) als Joanna Parker) ist eine britische Tischtennisspielerin. Sie nahm 2012 an den Olympischen Spielen in London teil.

Werdegang 
Joanna Drinkhall ist die Tochter der früheren britischen Spitzenspieler Donald Parker und Jill Hammersley-Parker. Joanna Drinkhall ist Abwehrspielerin.

Seit 2004 nahm Joanna Drinkhall (bis 2012) an acht Weltmeisterschaften teil. Dabei kam sie nie in die Nähe von Medaillen. 2010 gewann sie bei den Commonwealth Games Bronze im Mixed mit Paul Drinkhall. 2012 wurde sie vom Britischen Tischtennisverband (British Table Tennis Federation) für die Olympischen Sommerspiele nominiert.

Bis heute (2012) gewann Joanna Drinkhall bei den englischen Meisterschaften neun Titel: 2009 und 2010 im Einzel, 2008, 2010 und 2011 im Doppel mit Kelly Sibley sowie von 2008 bis 2012 im Mixed mit Paul Drinkhall.

Aktivitäten in Deutschland 
2004 schloss sich Joanna Drinkhall dem Verein 3B Berlin an, dessen Damenmannschaft in der 2. Bundesliga spielte und mit der sie in der Saison 2005/06 Meister wurde. Danach wechselte sie zum Erstbundesligisten TTK Anröchte, wo sie 2010 noch aktiv war.

Privat 
Am 9. August 2013 heiratete sie den englischen Tischtennisspieler Paul Drinkhall, mit dem sie seit 2015 einen Sohn hat.

Turnierergebnisse

Weblinks 

  (abgerufen am 30. Juli 2012)
  (abgerufen am 30. Juli 2012)
  (abgerufen am 25. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Tischtennisspieler (Vereinigtes Königreich)
Olympiateilnehmer (Vereinigtes Königreich)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Geboren 1987
Engländer
Brite
Frau
Teilnehmer an den Commonwealth Games (England)